Ildemar Gonçalves dos Santos (Carlos Chagas, ) é um agropecuarista e político brasileiro. Ele foi prefeito de Açailândia-MA (1993-1996, 2005–2012). Também foi fundador do bairro Vila Ildemar, considerado um dos maiores bairros do maranhão. 
Ildemar Gonçalves dos Santos é considerado o melhor prefeito da história de Açailândia, onde em seu governo colocou Açailandia como um dos municípios mais promissores do Maranhão, o que inclusive houve publicação na revista Veja.

Carreira política 
Começou sua carreira política em 1988 ao concorrer para o cargo de prefeito de Açailândia-MA pela primeira vez, ficando em segundo lugar na disputa eleitoral. Em 1992 foi novamente candidato a prefeito de Açailândia-MA, logrando êxito na disputa eleitoral, onde fez sua administração de 1993 a 1996. 

Concorreu a duas vagas para senador em 2002 e foi derrotado. Já nas eleições de 2004, foi eleito novamente prefeito de Açailândia, sendo reeleito em 2008. 

Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Naturais de Carlos Chagas (Minas Gerais)
Engenheiros do Maranhão
Advogados do Maranhão
Prefeitos de Açailândia